Tucci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 San Amador de Tucci, sacerdote y mártir católico español
 Christine Tucci (1967), actriz estadounidense.
 Giuseppe Tucci (1894–1984), investigador orientalista y arqueólogo italiano.
 Lucas Tucci Di Grassi (1984), piloto de automovilismo de velocidad brasileño.
 Michael Tucci (1946), actor estadounidense
 Roberto Tucci (1921–2015), cardenal jesuita italiano.
 Stanley Tucci (1960), actor, director, productor y escritor estadounidense.
 Terig Tucci (1897–1973), músico, compositor y director de orquesta argentino.

Otros usos
 Tucci, antigua ciudad ibérica.